Joseph Boüessé ( à Montsûrs en Mayenne -  à Laval), homme politique français, député de la Mayenne de 1928 à 1936 ;
 R. P. Humbert Boüessé, O. P., (1901-1975), théologien ancien élève de l'abbé Suhard au Grand Séminaire de Laval devenu religieux dominicain.

Voir également Bouesse commune française de l'Indre.